Stora Hallesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Hallesjön, Västergötland, sjö i Bollebygds kommun,  (10,1 ha)
Stora Hallesjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (13,3 ha)

Se även
Hallesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn